Santirocco è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santorocco.

Origine e diffusione 
Il cognome compare a San Benedetto del Tronto, nell'ascolano, aquilano, teatino e a Roma.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 80 presenze.

La variante Santorocco è del sud della Sicilia.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani